Omnipotenz (aus lateinisch  = alles könnend, allmächtig; zu  = alle, und  = Kraft, Vermögen, Fähigkeit) kann Folgendes bedeuten:

 in der Philosophie und Theologie, siehe Allmacht
 in der Zellbiologie, siehe Totipotenz

Siehe auch: